Ulrichsplatz steht für:
 Ulrichsplatz (Augsburg)
 Ulrichsplatz (Bremen)
 Ulrichsplatz (Wien)